Slim kan avse:

 William Slim, brittisk officer
 Carlos Slim, mexikansk företagare
 Slim Borgudd, musiker och racerförare
 Slim Harpo, bluesmusiker
 Slim Lidén, folkmusiker och drogförebyggare
 Slim Notini, blues- och gospelmusiker
 Slim Shady, alias för rapparen Eminem